Гремя́чево ()— бывшая деревня на правом берегу Волги в Чебоксарском районе Чувашской АССР, вошедшая в 1979 году в состав города Чебоксары. В настоящее время на территории бывшей деревни пролегают Гремячевская улица и Гремячевский переулок города.

История 
В 1625 году за чебоксарским Троицким мужским монастырём, кроме деревни Набережная, числилось ещё пять починков, среди которых — Гремячий. К 1650—1651 годам починок стал деревней Гремячевской.

По Переписной книге Чебоксарского уезда 1646 года в деревне числилось 27 дворов:  Дворы крестьянские: 1) 1 бездетен; 2) 1 + 2 брата, «у него же, Янки, в соседях живет бобыль Ондрюшка Зиновьев сын, у него, Ондрюшки, сын Филка»; 3) 1 + 1 племяник; 4) 1 + 2 сына; 5) 1 (А. Я. Привалов) + 1 пасынок (В. Спиридонов); <…> 20) 1 + 2 племянника (К. Григорьев и И. Ильин); 21) 1 + 1 сын + 3 внука от живого сына + 1 внук от умершего сына; 22) 1 + 3 сына + 1 приемыш; 23) 1 + 2 сына; 24) 1 + 2 сына + 1 пасынок; 25) 1 + 2 сына; 26) 1 + 2 сына + 1 брат. Дворы бобыльские: 1) 1 + 1 сын.
В 1764 году в результате секуляризационной реформы Екатерины II Троицкий монастырь был причислен к 3-му классу штатных монастырей, а все его земли и крестьяне переданы государству. В «Ведомости о наместничестве Казанском» 1781—1782 годов жители деревни упоминаются уже как экономические крестьяне.
В начале XX века в деревне функционировала церковная школа грамоты.
В 1965—1970 годах в окрестностях деревни пущена в эксплуатацию железнодорожная станция Гремячево (сортировочная станция).
По состоянию на 1 мая 1981 года деревни Соляново, Аникеево, Гремячево Соляновского сельсовета Калининского района города Чебоксары образовывали совхоз «Кадыковский».

 Религия
По сведениям справочника Казанской епархии (1904) жители деревни были прихожанами чебоксарской Воскресенской церкви (каменная, построена в 1758 году, трёхпрестольная, главный престол — в честь Обновления храма Воскресения Христова; церковь была закрыта в 1941 году, приход церкви восстановлен в 1990 году).

 Административно-территориальная принадлежность
До образования в 1920 году Чувашской автономной области деревня — в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. До 1927 года в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда Чувашской АО / Чувашской АССР, с 1 октября 1927 года — в Чебоксарском районе Чувашской АССР. 
С 25 октября 1979 года территория деревни передана Чебоксарскому горсовету (Калининский райсовет).
Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Соляновский, с 27 сентября 1951 года — Кочаковский, с 14 июня 1954 года вновь в составе Соляновского.
Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 25 августа 1983 года деревня была включена в состав города Чебоксары и одновременно исключена из списка населённых пунктов Чувашской АССР, в декабре 1983 года бывшей деревне Гремячево было присвоено название — «улица Гремячевская» в составе города Чебоксары.

Население

Памятники и памятные места 
Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (ул. Гремячевская).

Уроженцы и жители 
 Козлёнков, Пётр Андреевич (1913, Гремячево, Чебоксарский уезд — 1999, Севастополь) — военачальник, контр-адмирал (1962);  участник Великой Отечественной войны (1941—1945), с 1947 года — на Балтике, помощник командира пограничного сторожевого корабля «Зоркий», с 1951 года — начальник штаба, затем командир 3-го отряда пограничных кораблей Северного округа (Баренцево море), в 1959—1964 годах — начальник Морского отдела — заместитель начальника пограничных войск Тихоокеанского округа. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
 Семёнова Екатерина (Гремячевка, Чебоксарский уезд — неизвестно) — крестьянка, мать Василия Чапаева (запись в метрике, выписанной при его рождении).
 Якимов Никита Иванович (ок. 1734 — 1795, Чебоксары) — купец 3-й гильдии, выходец из крестьян деревни Гремячево Чебоксарского уезда. В 1786 году — церковный староста Чебоксарского Введенского собора. В 1792 году — городской староста.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Чебоксар
Населённые пункты, основанные в XVII веке
Населённые пункты, упразднённые в 1983 году
Микрорайоны Чебоксар